Cabot ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cabot (Arkansas)
 Cabot (Kentucky)
 Cabot (Louisiana)
 Cabot (Pennsylvania)
 Cabot (Vermont)
 Cabot (West Virginia)
 Cabot Station (West Virginia)

Cabot ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Cabot (1904–1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Christina Cabot (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Francesc Sans i Cabot (1828–1881), spanischer Maler
 George Cabot (1752–1823), US-amerikanischer Politiker
 Giovanni Caboto (auch John Cabot; ~1450–1498), italienischer Seefahrer
 Godfrey Lowell Cabot (1861–1962), US-amerikanischer Unternehmer
 Javier Cabot (* 1953), spanischer Hockeyspieler
 Jimmy Cabot (* 1994), französischer Fußballspieler
 Joe Cabot (1921–2016), US-amerikanischer Jazztrompeter
 John Moors Cabot (1901–1981), US-amerikanischer Diplomat
 Lilla Cabot Perry (1848–1933), US-amerikanische Malerin des Impressionismus
 Meg Cabot (* 1967), US-amerikanische Autorin und Illustratorin
 Ricardo Cabot (* 1949), spanischer Hockeyspieler
 Ricardo Cabot y Boix (1917–2014), spanischer Hockeyspieler
 Richard Clarke Cabot (1868–1939), US-amerikanischer Mediziner, Namensgeber der Cabot-Ringe

 Susan Cabot (1927–1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Dudley Cabot (1897–1995), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop

Cabot bezeichnet:

 Cabot Corporation, US-amerikanisches Chemieunternehmen
 (7317) Cabot, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:

 Cabotstraße, Meeresstraße zwischen Neufundland und der Kap-Breton-Insel
 Cabot Trail, Highway auf der Kap-Breton-Insel der kanadischen Provinz Nova Scotia
 Cabot Tower, Turm auf dem Signal Hill über der Hafeneinfahrt von St. John’s in Neufundland
 John Cabot University (JCU), US-amerikanische Privatuniversität mit Sitz in Rom
 Caboto
 Islote Cabot